Typ 69 oder Type 69 steht für:

 Peugeot Typ 69, Automodell von Peugeot
 Typ 69, chinesische Version der sowjetischen Flugabwehrkanone AK-230
 Typ 69 (Panzer), chinesischer Kampfpanzer
 Type 69 (Mine), chinesische Antipersonenmine 
 NSB Type 69, Triebzugfamilie der Norwegischen Staatsbahnen
 Type 69, Bauart der österreichischen Dampflokomotivreihe kkStB 7